Hebron désigne :

Toponymes

Botswana 
 Hebron.

Canada 
 Hebron, un village de l'Île-du-Prince-Édouard
 Hebron, un quartier du village d'Alma, au Nouveau-Brunswick
 Hebron (Nouvelle-Écosse), village au nord de Yarmouth dans la Nouvelle-Écosse
 Hebron (Terre-Neuve-et-Labrador), ancien établissement le plus septentrional du Labrador

Cisjordanie 
 Hébron

États-Unis 
 Hebron, ville du Connecticut ;
 Hebron, ville du Dakota du Nord ;
 Hebron, un village du comté de McHenry dans l'Illinois ;
 Hebron, ville de l'Indiana ;
 Hebron, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adair en Iowa ;
 Hebron, ville du Maine ;
 Hebron, ville du Maryland ;
 Hebron, ville du Nebraska ;
 Hebron, ville du New Hampshire ;
 Hebron, ville située dans l’État de New York ;
 Hebron, ville située en Ohio ;
 Hebron, ville du Texas ;
 .